Mondiali 1934 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1934:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1934 – 4ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1934 – 2ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1934 – 37ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1934 – 14ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1934 – 10ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1934 – 8ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1934 – 32ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1934 – 33ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1934 – 4ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1934 – 11ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1934 – 8ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1934 – 3ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1934 – 4ª edizione